Marco Polo fue un mercader y explorador veneciano.

El término Marco Polo también puede referirse a:

Arte y espectáculos
 Marco Polo (ópera), ópera con música del compositor Tan Dun y libreto en inglés de Paul Griffiths.
 Marco Polo (serie de televisión de 2014), serie original de Netflix.
 Marco Polo (serie de televisión), miniserie emitida originalmente por NBC en Estados Unidos.
 Marco Polo di Suvero, escultor estadounidense expresionista abstracto.

Biología
 Argali de Marco Polo, subespecie ovina.

Deportes
 Marco Polo Cycling Team, equipo ciclista etíope.

Transporte
 Lamborghini Marco Polo, prototipo de automóvil.
 Marcopolo, empresa fabricante de autobuses brasileña.
 Puente de Marco Polo, célebre puente de piedra granítica en las afueras de Pekín.

Alimentos
 Marco Polo, marca chilena de alimentos.